Potamó d'Alexandria, filòsof grec d'Alexandria
 Potamó de Mitilene, retòric grec del temps de l'emperador Tiberi (s. I)